Кампу:

 Кампу — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Кампу — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту. 
 Кампу — район в Португалии , входит в округ Визеу.
 Кампу — фрегезия в муниципалитете Регенгуш-де-Монсараш округа Эвора (Португалия). 
 Кампу-ду-Бриту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.